Schweizer Bobbahn (Europa-Park), een bobslee-achtbaan in Europa-Park
Schweizer Bobbahn (Heide-Park), een bobslee-achtbaan in Heide-Park